Mistrzostwa Europy juniorów młodszych w lekkoatletyce – impreza lekkoatletyczna dla zawodników w wieku 16–17 lat organizowana pod egidą European Athletics co dwa lata począwszy od 2016 roku.

Wstępną koncepcję organizacji zawodów przedstawiono na spotkaniu Rady European Athletics w październiku 2012 w Bukareszcie. W kwietniu 2013 roku w Skopju podjęto decyzję o organizacji mistrzostw począwszy od 2016 roku.

Edycje

Klasyfikacja medalowa wszech czasów 
Stan po 2022

Przypisy 

!